

Топоніми 
 Міто (水戸市) —  місто в Японії, у префектурі Ібаракі. 
 Міто (美東町) —  колишнє містечко в Японії, у префектурі Ямаґуті. Складова сучасного міста Міне.

Інше 
Замок Міто
Міто-хан
Мітоська школа
Мітоський шлях